Руслан Нябиюллович Тугушев (род. 22 июня 1983, Саранск) — российский предприниматель и инвестор. Получил известность как основатель краудфандинговой платформы Boomstarter и её генеральный директор в 2012—2017 годах.

Биография 
Родился 22 июня 1983 года в Саранске. Окончил юридический факультет Российского университета кооперации.

С 2007 года работал координатором в United Eleven.

В августе 2012 года вместе с Евгением Гаврилиным создал краудфандинговую платформу Boomstarter, ставшую наряду с Planeta.ru крупнейшими в России среди аналогичных сервисов.

В 2014 году Тугушев стал председателем попечительского совета фонда поддержки и развития научно-технического потенциала «Руснаука», организовавшего премию «Роснаука».

В марте 2017 года Тугушев вышел из проекта Boomstarter, продав свою долю в компании за 45 миллионов рублей.

Накануне этого решения в феврале 2017 года он запустил краудинвестинговую площадку Tugush.com, а в 2019 году открыл инвестиционную компанию Tugush Capital Partners, в которой является председателем и генеральным директором.

Также в 2017 году запустил маркетплейс Storiqa, позволяющий продавать товары за криптовалюту. В 2019 году проект был закрыт. Параллельно с ним в 2018 году Тугушев привлёк финансирование к схожей платформе Boomstarter Network, однако проект также не получил развития.

Примечания 

Предприниматели России
Выпускники Российского университета кооперации